Семён Иванович Ростовцев (, Елец, Орловская губерния — , Москва) — русский ботаник, переводчик и педагог; один из авторов Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона и Энциклопедического словаря Гранат.

Биография 
Окончил Елецкую мужскую гимназию (1881) с золотой медалью и естественное отделение  физико-математического факультета Московского университета (1885) со степенью кандидата, оставлен для приготовления к профессорскому званию. Ученик И. Н. Горожанкина. Защитил магистерскую диссертацию «Материалы к изучению группы Ужовниковых папоротников». Был отправлен за границу на стажировку (1889—1890). Занимался у профессоров Гебеля и Рейнке (в Германии), Варминга (в Копенгагене), Ван-Тигема (в Париже) и Флао (в Монпелье).

В 1888 году стал действительным членом Московского общества испытателей природы.

Вернувшись в  Россию (1892), читал лекции по ботанике в университетах Москвы и Петербурга. Работал на кафедре ботаники Московского университета (приват-доцент с 1894).

Занял кафедру ботаники (1894) в Московском сельскохозяйственном институте. В том же году первым в России стал читать курс патологии растений, в 1895—1898 годах при институте организовал создание ботанического сада.

Летом 1901 года совершил поездку в Западную Европу и Северную Америку для ознакомления с деятельностью агрономических станций и школ.

Защитил диссертацию «Биоморфологический очерк трясок» (1907) на степень доктора ботаники.

Перевёл (совместно с М. И. Голеникиным) ряд фундаментальных научных руководств.

В 1914 году создал фитопатологическую станцию при Московском сельскохозяйственном институте.

Был председателем Императорского российского общества садоводов. Автор более 70 научных работ и учебных руководств. Большой популярностью пользовался составленный им карманный определитель растений для экскурсий в окрестностях Москвы.

Библиография 
 Эпифитные растения. — Унив. тип., 1890
 Материалы к изучению группы ужовниковых папоротников (ophioglosseae). — М.: Унив. тип., 1892
 Болезни растения. — М.: т-во скоропечатни А.А. Левинсон, 1893; М.: Изд. К. И. Тихомиров, 1896
 Способ приготовления скелетов растений искусственной мацерацией (едким кали). — СПб.: тип. В. Демакова, 1895
 Как составлять гербарий? Краткое руководство… — М.: Моск. с.-х. ин-т, 1896; 1900; 1908; 1911; 1915
 Пособие к определению паразитических грибов по растениям-хозяевам. — М.: Моск. с.-х. ин-т, 1896; 1908
 Патология растений : Лекции проф. С.И. Ростовцева. — М.: типо-лит. В.Р. Келлера, 1897; М.: типо-лит. т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1899
 Лекции по ботанике, читанные профессором С.И. Ростовцевым. — М.: лит. Об-ва распространения полезн. книг, 1898
 Пособие к определению цветковых растений. — М., 1902; 1904
 Определитель растений для школ и самообразования. — М.: типо-лит. В. Рихтер, 1903; 1909; 1916
 Гниение полов, стен, балок и пр. в жилых помещениях и меры борьбы с ним. — М.: Моск. губ. земство, 1905
 Фитопатология: Болезни и повреждения растений. Руководство к их распознаванию и лечению. — М.: тип. Моск. ун-та, 1908
 Морфология и систематика низших растений: водорослей, грибов и лишайников : Руководство для высших школ и самообразования (с 246 рисунками в тексте). — М., 1911; 1913
 Систематика растений: Конспект лекций. — М.: типо-лит. В. Рихтер, 1911
 Морфология и систематика печеночников и мхов. — М.: Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1913
 Начальный курс практических занятий по анатомии растений для школ и самообразования. — М.: типо-лит. В. Рихтер, 1914
 Руководство к употреблению микротома. — М.: Типо-лит. В.Ф. Рихтер, 1915
 Конспект лекций по общей ботанике. — М.: типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1916
 Об алейроновых зернах. — М.: т-во И.Н. Кушнерев и К°, 1916
 «Die Entwickelung der Blüthe und des Blüthenstandes bei einigen Arten der Gruppe Ambrosieae und die Stellung der letzteren im System» (с 7 табл.),
 «Umbildung von Wurzeln in Sprösse» (с 1 табл.),
 «Recherches sur l’Ophioglossum vulgatum» (с 1 табл.),
 «Die Entwickelungsgeschichte und die Keimung der Adventivknospen bei Cystopteris bulbifera» (с 1 таблицей).
 Перевёл, совместно с M. И. Голенкиным, с датского «Систематику растений» Варминга, «Основы ботаники» Ван-Тигема с французского («Морфология, анатомия и физиология растений»).

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Выпускники Елецкой гимназии
Выпускники физико-математического факультета Московского университета
Авторы Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона
Авторы Энциклопедического словаря Гранат
Ботаники Российской империи
Ботаники по алфавиту
Члены Московского общества испытателей природы (до 1917 года)
Педагоги Российской империи
Переводчики Российской империи
Преподаватели МСХИ
Переводчики с французского языка
Переводчики с датского языка